Grunert är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Johann August Grunert (1797–1872), tysk matematiker
 Karl Grunert (1810–1869), tysk skådespelare

Tyska efternamn